Aleksandr Awdiejew (1916–1942) – radziecki pilot
 Aleksandr Awdiejew (ur. 1946) – rosyjski i rosyjski polityk i dyplomata
 Aleksandr Awdiejew (ur. 1956) – radziecki kajakarz
 Aleksandr Awdiejew (ur. 1975) – rosyjski polityk